La route départementale 101, ou RD 101, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Mallefougasse-Augès à Saint-Julien-d'Asse.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence

101